Katyń Miednoje Charków 1940 (moneta kolekcjonerska 20 złotych)
 Katyń Miednoje Charków 1940 (monety)